Александр Николаевич Степа́нов (25 сентября 1910 года, Уфа — 10 мая 1991 года, Уфа) — помощник командира взвода 42-го гвардейского стрелкового полка (13-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), сержант, Герой Советского Союза.

Биография 
Степанов Александр Николаевич родился 25 сентября 1910 года в городе Уфе в рабочей семье.

Окончил 4 класса школы. Работал рабочим на обувной фабрике имени К. Ворошилова в Уфе, председателем месткома 2 пассажирского отделения Куйбышевской железной дороги, начальником отдела приёма и увольнения 4 отделения Куйбышевской железной дороги.

Призван в армию в 1943 году в Уфе. На фронте с 1944 года.

Помощник командира взвода 42-го гвардейского стрелкового полка (13-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) сержант Степанов Александр Николаевич отличился 24 января 1945 года в селе Линден (ныне Lipki, гмина Скарбимеж,  Бжегский повят, Опольское воеводство, Польша), в течение 12 часов отражая атаки противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года.

После войны жил в Уфе. Работал на железной дороге начальником вокзалов Уфа, Дёма.

Скончался 10 мая 1991 года в Уфе. Похоронен на Южном кладбище.

Подвиг 
Сержант Степанов Александр Николаевич 24 января 1945 года преодолев реку Одер, занял дом в селе Линден и в течение 12 часов отражал атаки противника. Был дважды ранен. Уничтожил из пулемёта до 70 солдат и офицеров противника, что способствовало взятию населённого пункта Линден.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (27.06.1945);
 орден Ленина (27.06.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 орден Трудового Красного Знамени;
 медаль «За отвагу» (16.12.1944).

Память 
В Уфе на доме № 37/1 на бульваре Ибрагимова установлена мемориальная доска Герою.

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985. / стр. 174— 204;
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979, кн. 4. / стр. 31—34.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов; т. 5. П-С. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. — 576 с. — ISBN 978-5-88185-072-2.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Южном кладбище (Уфа)